Autostrada A6a (fr. Autoroute A6a) także Autoroute du Soleil (Autostrada Słońca) - autostrada we Francji w ciągu tras europejskich E05, E15 oraz E50.

Informacje ogólne 
A6a jest zachodnią łącznicą autostradową pomiędzy paryskim Bulwarem Peryferyjnym a autostradą A6.

Przebieg trasy 
Autostrada rozpoczyna się w węźle Porte d'Orléans na wewnętrznej obwodnicy stolicy Francji i prowadzi do węzła z autostradą A 6b. Dalej biegnie równolegle do niej w ten sposób, że jezdnie A6a leżą wewnątrz jezdni A6b, zapewniając bezpośredni przejazd aż do węzła w okolicy miejscowości Wissous, gdzie A6a i A6b dają początek autostradom A6 i A10.

Linki zewnętrzne 
 Baza danych na temat francuskich autostrad i dróg szybkiego ruchu

A006a